Hyposmocoma opuumaloo — вид моли эндемичного гавайского рода Hyposmocoma.

Распространение 
Обитает на острове Некер на Флэгпоул-Хилл.

Описание 
Взрослые моли имеют размах крыльев 8,9—9,1 мм.

Личиночная стадия 
Личинки плетут кокон. Кокон гусеницы — конической формы, длиной 6,7—7,1 мм, от серого до коричневого цвета, декорирован песчинками, вплетёнными в шёлковые филаменты.

Ссылки 
 New species of Hyposmocoma (Lepidoptera, Cosmopterigidae) from the remote Northwestern Hawaiian Islands of Laysan, Necker, and Nihoa

Роскошные моли
Животные, описанные в 2009 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании
Фауна Гавайских островов